Серзеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Серзеду (Віла-Нова-де-Гайя) — парафія.
 Серзеду (Гімарайнш) — парафія.